Constrained Energy Lapped Transform, sistema di compressione audio
Casa Editrice La Tribuna, casa editrice italiana
Corpus of Electronic Texts, biblioteca digitale di storia, politica e letteratura irlandesi.